Wilhelm Deecke ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Deecke (Sprachforscher) (1831–1897), deutscher Lehrer und Sprachwissenschaftler
 Wilhelm Deecke (Geologe) (1862–1934), deutscher Geologe